

Localidades
Sunnyvale (Califórnia)
Sunnyvale (Texas)

Desambiguações de topônimos